Xitou bezeichnet:

 Xitou (Renhuai) (喜头镇), Großgemeinde der Stadt Renhuai in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xitou (She) (溪头镇), Großgemeinde im Kreis She in der chinesischen Provinz Anhui
 Xitou (Yangxi) (溪头镇), Großgemeinde im Kreis Yangxi in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xitou (Gaoping) (溪头乡), Gemeinde im Stadtbezirk Gaoping in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xitou (Wuyuan) (溪头乡), Gemeinde im Kreis Wuyuan in der chinesischen Provinz Jiangxi